Beerwalde bezeichnet:

Beerwalde (Erlau), Ortsteil der Gemeinde Erlau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
Beerwalde (Klingenberg), Ortsteil der Gemeinde Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
Beerwalde (Löbichau), Ortsteil der Gemeinde Löbichau im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
Beerwalde, historischer Name von Groß Bärwalde, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Iwanowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
Berwalde
Bärwalde